Eliodório Pereira Oliveira, mais conhecido como Sinhozinho (Barreiras,   Anápolis, ) foi um embolador, repentista, cordelista, sambista e compositor brasileiro.

Pode ser sugerido como o mais fecundo compositor da história cultural de Anápolis. Escreveu o hino-canção Uma Canção por Pirenópolis e também o samba Exaltação a Anápolis. Membro fundador da escola de samba "Veneno da Vila", tendo organizado os carnavais de 1976 e 1977 na cidade de Anápolis. Era também animador de comício e funcionário da prefeitura municipal como o cargo de apontador. Gravou um disco em 1973, Caminhada, com onze músicas inéditas de sua autoria e um baião de Luiz Gonzaga. Gravou com Elias Bittar um compacto de marchinhas de carnaval com duas músicas. Era amigo de Jair Rodrigues e também conheceu Lupicínio Rodrigues.

Anápolis em tempo de música (A história de ouro de Anápolis). Jarbas de Oliveira e Paulo Nunes Batista.

Compositores da Bahia
Naturais de Barreiras
Cantores da Bahia
Repentistas
Cordelistas do Brasil
Sambistas